Гиря — металевий предмет певної ваги, який править за міру при зважуванні.
 Гиря — предмет для гімнастичних вправ у важкій атлетиці, гирьового спорту.
 Гиря — висячий важок, що приводить в рух механізм (переважно в механічному годиннику) або врівноважує що-небудь.
 Гиря — діалектне позначення бритої голови і голови взагалі, а також вбогої, нужденної людини.
 Гирка — архітектурний елемент

Прізвище 

 Гиря Іван Васильович  (? — 1654) — український військовий діяч, сподвижник Богдана Хмельницького.
 Гиря Ольга Олександрівна ( 1991) — російська шахістка.

Див. також 
 Гирьовий спорт
 ГИРЯ () — Державний інститут російської мови імені О. С. Пушкіна
 Гірі (значення)

Примітки